Sunamganj (stad) - Een stad in Bangladesh
Sunamganj (zila) - Een district in Bangladesh
Sunamganj Sadar upazila - Een subdistrict in Bangladesh